Джонни Хаббард (; 16 декабря 1930 — 21 июня 2018) — южноафриканский футболист, почти всю жизнь проживший в Великобритании.

Карьера 
Хаббард начал свою карьеру в Британии в 1949 году в шотландском клубе «Рейнджерс», подписав контракт с клубом, который предлагал ему условия, намного худшие, чем другая шотландская команда «Клайд». Дебют Хаббарда в «Рейнджерс» состоялся 10 сентября в матче против «Партик Тисл», всего за дебютный сезон Хаббард провёл только 2 игры за клуб. Первый же гол Хаббард провёл в следующем сезоне, поразив 23 декабря 1950 года ворота клуба «Ист Файф». Хаббард вошёл в историю шотландского футбола, став первым и до сих пор единственным иностранным игроком, сделавшим хет-трик в дерби «Селтик» — «Рейнджерс». Хаббард является одним из лучших игроков «Рейнджерс» в истории по умению исполнять пенальти: из 106 голов, забитых Хаббардом, 57 он забил с одиннадцатиметровой отметки, за что получил от поклонников «Рейнджерс» шутливое прозвище «Король пенальти». В составе «рейнджеров» Хаббард провёл 10 лет, в которые вместились 5 завоёванных чемпионских званий и 2 кубка Шотландии, за эти 10 лет Хаббард 238 раз выходил на поле в майке «Рейнджерс» и забил 106 мячей, 27 из которых пришлись на чемпионат Шотландии 1956—1957, когда Хаббард стал лучшим бомбардиром лиги. Хаббард был продан «рейнджерами» в клуб «Бёри» за 6000 фунтов в 1959 году, а через три года он вернулся в Шотландию, где завершил карьеру в клубе «Эр Юнайтед». После окончания карьеры Хаббард устроился в школу учителем физической культуры.

Достижения

Командные 
 Чемпион Шотландии: 1950, 1953, 1956, 1957, 1959
 Обладатель Кубка Шотландии: 1950, 1953
 Обладатель Кубка Глазго: 1950, 1954, 1957, 1958

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Шотландии: 1957 (27 голов)

Ссылки 
 Профиль на newcastlefans.com

Примечания 

Футболисты ЮАР
Игроки сборной ЮАР по футболу
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Эр Юнайтед»